MLS kan syfta på:

 MLS – ett verktyg för att effektivisera och rationalisera företags och organisationers miljöarbete, se Miljöledningssystem
 MLS – den högsta professionella fotbollsligan i USA och Kanada, se Major League Soccer
 MLS – IATA:s kod för en flygplats i Miles City, Montana, USA, se Miles City Municipal Airport

Akronymer